Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Haigermoos enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Haigermoos im Bezirk Braunau am Inn.

Denkmäler

Einzelnachweise 

Haigermoos
!